Никитушкин:
 
 Никитушкин, Валерий Степанович (род. 1941) — советский футболист.
 Никитушкин, Виктор Александрович (род. 1944) — советский и российский репетитор по балету.